

Astronomia 
 A6m – tipo spettrale della classificazione stellare

Altro 
 Mitsubishi A6M – aereo da caccia giapponese